Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrej Česnokov che ha battuto in finale Petr Korda 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Pete Sampras (secondo turno)
 Michael Chang (secondo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 John McEnroe (terzo turno)
 Jim Grabb (terzo turno)

 Richey Reneberg (secondo turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Andrej Česnokov (campione)
 Patrick McEnroe (terzo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Amos Mansdorf (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1991